Le terme capitaine, du latin caput, capitis « tête », évoque le commandement. Il est utilisé dans de nombreux domaines.

Fonction 
 Dans la marine marchande, de pêche, de plaisance, le capitaine de navire.
 Un capitaine (ville) était au Moyen Âge le responsable de la défense militaire d'une ville ou d'une place forte.
 Le capitaine du peuple est une figure administrative italienne remontant au 
 Un capitaine (chef coutumier) ou « capitaine de village », en Guyane française, dispose d'une autorité coutumière sur un village amérindien ou bushinengue
 Le capitaine (sport) conduit moralement et psychologiquement les joueurs d'une équipe, décide des tactiques en fonction des stratégies définies par l'entraîneur, et parlemente avec l'arbitre :
 Capitaine (cricket)
 Capitaine (football)
 Capitaine (hockey sur glace)

Grade

Civil 
 Dans la Police nationale 
 Dans l'Administration pénitentiaire. 
 Chez les sapeurs-pompiers volontaires et professionnels.

Militaire 
Dans les composantes aérienne et terrestre :
 Capitaine (grade militaire)
 Capitaine (Belgique)
 Capitaine (Canada)
 Capitaine (France)
 Capitaine (Pologne) en polonais : :pl:Kapitan
 Capitaine (armée suisse)
Capitaine (garde suisse pontificale)

Dans plusieurs marines militaires :
 
 
 

Ses traductions littérales correspondent aussi à des grades militaires dans des pays non francophones :
  en allemand
  en anglais
  en italien
  en russe

Zoologie 
 Capitaine, nom usuel de plusieurs poissons ;  
 Capitaine, nom donné au cercopithèque diane, un singe africain.

Patronyme 
Capitaine est aussi un patronyme connu dans l'Ouest de la Bretagne, incluant:
 Éric Capitaine, un réalisateur français
 Mireille Capitaine, une mathématicienne française
 Nicole Capitaine (née en 1948), une astronome française
 Ulysse Capitaine (1828-1871), un historien et collectionneur belge

Fiction 
 Capitaine (2018), roman d'Adrien Bosc

Voir aussi